Rock Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rock Lake Township (Minnesota)
 Rock Lake Township (North Dakota)